Коптевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Орловская область
 Коптевское сельское поселение — входит в Знаменский район

Ульяновская область
 Коптевское сельское поселение — входит в Новоспасский район